Bendler ist der Familienname folgender Personen: 

 Gebhard Bendler (* 1983), österreichischer Historiker, Berg- und Skiführer sowie Sportkletterer 
 Helmut Bendler (1913–1994), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Johann Christoph Bendler (1789–1873), Ratsmaurermeister und Kommunalpolitiker
 Markus Bendler (* 1984), österreichischer Sportkletterer
 Martina Bendler (* 1957), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 

Siehe auch: 
 Bendlerblock